El Condado de Covington es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Covington (Alabama)
 Condado de Covington (Misisipi)